Аарон Кристофер Билли Онделе Аппиндангое (; 20 февраля 1992, Франсвиль, Габон) — габонский футболист, защитник турецкого клуба «Сивасспор» и сборной Габона.

Карьера

Клубная 
Аарон начал профессиональную карьеру в клубе «105 Либревиль», затем перешёл в «Мунану» из одноимённого города. Аппиндангое стал чемпионом Габона в сезоне 2011/12 и обладателем кубка страны в 2013.

В январе 2015 года защитник перешёл в португальскую «Боавишту». Первую игру в новом клубе Аарон провёл 8 марта 2015 года против «Витории» из Гимарайнша.

В августе 2015 года Аарон на правах аренды присоединился к французскому «Эвиану». Дебютную встречу в Лиге 2 защитник провёл 29 августа против «Меца».

В 2016 году присоединился в состав клуба «Лаваль». Сыграл за команду 20 матчей в национальном чемпионате.

В 2017 году заключил контракт с турецким «Умраниеспором». В 2019 году стал игроком «Сивасспора».

В сборной 
В сборной Габона защитник дебютировал в 2012 году в товарищеской встрече со сборной Португалии.

В январе 2015 года Аппиндангое вошёл в окончательный состав сборной Габона на Кубок африканских наций 2015. На африканском первенстве Аарон сыграл в двух матчах группового этапа.

Итого: 18 матчей / 1 гол; 4 победы, 7 ничьих, 7 поражений.

Достижения 
 «Мунана»
 Чемпион Габона: 2011/12
 Обладатель Кубка Габона: 2013

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте Cafonline.com

Игроки сборной Габона по футболу
Футболисты Габона
Игроки ФК «105 Либревиль»
Игроки ФК «Мунана»
Игроки ФК «Боавишта»
Игроки ФК «Эвиан»
Игроки ФК «Лаваль»
Игроки ФК «Умраниеспор»
Игроки ФК «Сивасспор»